Aves (lat. „Vögel“) steht für:
 die wissenschaftliche Bezeichnung der Vögel
 eine Gemeinde in Portugal, siehe Vila das Aves
 eine zu Venezuela gehörende Insel, siehe Aves (Insel) 
 eine zu Venezuela gehörende Inselgruppe, siehe Las Aves 
 ein deutsches Plattenlabel, siehe Aves (Label)
 einen portugiesischen Fußballverein, siehe Desportivo Aves

Aves ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Aves, neuseeländische Badmintonspielerin, siehe Gabriel Shirley

AVES steht für:
 Aviazione dell’Esercito, Heeresfliegertruppe des italienischen Heeres